14-я стрелковая Печенгская дивизия — тактическое соединение (стрелковая дивизия) сухопутных сил РККА в межвоенный период и во время Великой Отечественной войны.

В действующей армии с 22 июня 1941 по 14 ноября 1944 года.

История 
Дивизия была сформирована 1 июля 1922 года в Москве как  Московская стрелковая дивизия и вошла в состав  армейского корпуса РККА. В дальнейшем штаб дивизии и  стрелковый полк дислоцировались во Владимире,  стрелковый полк в Муроме, а  стрелковый полк в Коврове.

В 1930-х годах дивизия была переброшена в Ленинградский военный округ, и полки стали располагаться соответственно в Вологде, Архангельске и Череповце. В сентябре 1939 года при мобилизационном развертывании на основе этих полков были созданы соответственно ,  и  стрелковые дивизии.

В ходе Зимней войны вновь сформированная  стрелковая дивизия прикрывала государственную границу на северном и северо-восточном побережье Кольского полуострова в составе Мурманской группы войск Ленинградского ВО.

На 22 июня 1941 года дивизия дислоцировалась на участке фронта протяжённостью 300 километров вдоль побережья Кольского полуострова от мыса Святой Нос до острова Кильдин. В ночь на 22 июня 1941 года два полка дивизии и разведывательный батальон были переброшены на границу с Финляндией и заняли участок от Баренцева моря на юг по границе.

29 июня 1941 года части немецкого Горного армейского корпуса «Норвегия» после артиллерийской подготовки и при поддержке 120 бомбардировщиков  воздушного флота люфтваффе перешли в наступление на участке дивизии. Главные силы обрушились на  стрелковый полк, который понеся большие потери оказался не в состоянии сдержать удар, и более того — в последующем отступлении к посёлку Титовка, если не сказать бегстве, увлёк за собой подошедший на позиции  стрелковый полк той же дивизии. В первой половине июля 1941 года части  стрелковой дивизии совместно с частями  укрепрайона, а также подошедшей  стрелковой дивизией, при поддержке кораблей Северного флота, смогли остановить противника на рубеже реки Западная Лица (см. «Долина Славы»).

14 июля 1941 года  стрелковый полк в составе морского десанта был высажен кораблями Северного флота в ходе десантной операции на северо-западный берег губы Большая Западная Лица, где героически сражался до 2 августа 1941 года. В этот день он был эвакуирован с плацдарма и перевезён кораблями к основным силам дивизии в южную часть губы Большая Западная Лица.

135-й стрелковый полк, действовавший в отрыве от основных сил на полуостровах Рыбачий и Средний,  был преобразован в  отдельную морскую стрелковую бригаду. На его участке вражеским войскам так и не удалось перейти государственную границу СССР.

8 сентября 1941 года дивизия была вынуждена ещё несколько отступить, освободив небольшой плацдарм на восточном берегу реки.
 
К октябрю 1941 года линия фронта окончательно стабилизировалась на рубеже реки Западная Лица. 22 октября 1941 года войска вермахта по приказу перешли к обороне. Враг на участке дивизии продвинулся лишь на  километров, что явилось рекордно минимальным продвижением Германии и её сателлитов за всё время ВОВ. До октября 1944 года линия фронта оставалась неизменной. Дивизия вела бои частного характера. В конце апреля — начале мая 1942 года предприняла, вместе с войсками  армии, оказавшееся безуспешным наступление.

С 7 октября 1944 года дивизия принимала участие в Петсамо-Киркенесской операции, наступала на главном направлении удара, принимала участие в освобождении городов Петсамо, Киркенес, . После операции была выведена в резерв.

30 декабря 1944 года была преобразована в  гвардейскую стрелковую дивизию.

Полное наименование 
Полное действительное наименование по окончании Великой Отечественной войны — 14-я стрелковая Печенгская дивизия.

Состав 
 управление;
 95-й стрелковый полк;
 325-й стрелковый полк (кроме одного батальона, переданного 25.08.1942 года в Северный флот и переформированного 03.09.1942 в 357-й отдельный батальон морской пехоты);
 135-й стрелковый полк (до 31.07.1942; преобразован в 254-ю отдельную морскую стрелковую бригаду);
 155-й стрелковый полк (c 30.07.1942);
 143-й артиллерийский полк;
 241-й гаубичный артиллерийский полк (с 22.06.1941 по 13.10.1941);
 149-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион (с 10.06.1943);
 364-й отдельный миномётный дивизион (с 07.11.1941 по 15.11.1942);
 35-я отдельная разведывательная рота;
 14-й отдельный сапёрный батальон;
 766-я отдельная рота связи (112-й отдельный батальон связи);
 75-й отдельный медико-санитарный батальон;
 139-я (425-я) автотранспортная рота (82-й автотранспортный батальон);
 39-я отдельная рота химический защиты;
 285-я полевая хлебопекарня;
 203-й (81-й) дивизионный ветеринарный лазарет;
 669-я (418-я) полевая почтовая станция;
 185-я полевая касса Государственного банка;
 349-й отдельный танковый батальон (17 танков) — в 1941 году.

Периоды вхождения в состав действующей армии:
 22 июня 1941 года — 14 ноября 1944 года.

В составе

Командование

Командиры 
 Аплок, Юрий Юрьевич, с 20.10.1924 по 01.05.1930;
 Мерецков, Кирилл Афанасьевич, с 13.05.1930 по 01.02.1931;
 Лаур, Жан Иванович (02.1931 — 23.12.1937), комдив;
 Гореленко, Филипп Данилович, комбриг, с 15.06.1937 по 19.08.1939;
 Алябушев, Филипп Фёдорович, полковник, с 08.1939 по 12.1939;
 Журба, Александр Афанасьевич, генерал-майор, 15.08.1940 — 30.06.1941;
 Никишин, Николай Николаевич, генерал-майор, с 11.07.1941 по 13.09.1941;
 Томмола, Тойво Викторович, подполковник, с 20.02.1942 полковник, с 14.09.1941 по 15.03.1942;
 Худалов, Харитон Алексеевич, подполковник, с 27.06.1942 полковник, c 16.03.1942 по 15.07.1942;
 Коротков, Фёдор Фёдорович, полковник, с 01.09.1943 генерал-майор, c 16.07.1942 по 18.10.1944;
 Гребёнкин, Фёдор Алексеевич, полковник, с 19.10.1944 — 31.12.1944.

Начальники штаба 
 Соколовский, Василий Данилович, с 09.08.1924 по хх.10.1926.

Награды и наименования 

Награды частей дивизии:
 95-й стрелковый Киркенесский полк;
 325-й стрелковый ордена Александра Невского полк;
 155-й стрелковый Киркенесский полк.

Воины дивизии

Газета 
Издавалась газета «Красный воин». Редактор — майор Сольцман Ефрем Авраамович (1907—?).

Примечания

Литература 
 Худалов Х. А. У кромки континента. — 2-е изд. — Орджоникидзе, 1978.
 Горбачёв А. Н. Военные газеты периода 1900—2018 гг. из фондов Российской Государственной библиотеки и архивов РФ: Краткий справочник. — : Infogans, 2019. — С. 14.

Ссылки 
 Справочник.
 Справочник.
 Ю. Веремеев. Оборона на Севере — 22.6.41 г.
 14 стрелковая дивизия на сайте «Память народа 1941—1945».

Стрелковые дивизии СССР
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1922 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году